Learjet est un constructeur aéronautique créé en 1959 et spécialisé dans la construction de jets d'affaires. Il fait partie du groupe Bombardier Aéronautique depuis 1990.

Historique 

En 1959, William P. Lear fonde en Suisse la Swiss American Aviation Corporation. Elle déménage en 1962 à Wichita (Kansas, États-Unis) pour développer la fabrication d'avions à réaction à usage privé, et sera renommée en 1963 'Lear Jet Corporation'.
Le premier modèle fut le Learjet 23 Continentals, basé sur la structure d'un avion à réaction suisse, le FFA P-16.

En 1967 Lear Jet Corporation fusionne avec Gates Corporation. La société sera renommée Gates Learjet Corporation en 1969.

En 1979, l'astronaute Neil Armstrong établit plusieurs records d'altitude avec le Learjet 28.

La société Gates Learjet a été rachetée par Bombardier en 1990. 

Le programme Learjet 85 lancé en 2007 et abandonné en 2015 lui coutant 2,5 milliards de dollars américains ainsi que les crises économiques à partir de 2008 ont sérieusement affecté la société.

Le , Bombardier annonce la fin de la production d'avions neufs Learjet à Wichita à la fin l'année en cours après plus de  livrés. L’avionneur lance le programme Racer de remise à niveau des Learjet 40 et Learjet 45 et s'occupera de la maintenance de la flotte.

Le dernier appareil sort de la ligne d’assemblage final le 28 mars 2022.

Le , Bombardier annonce la disparition de la marque. Bombardier agrandira ses installations de service à Wichita et convertira certains avions d'affaires en avions militaires.

Le site de Wichita deviendra le siège social aux États-Unis et celui du nouveau groupe Bombardier Défense ainsi qu'un centre de service élargi, des installations d'essais en vol et d'ingénierie. Environ  des  de Learjet rejoignent cette entité.

Avions 
Au cours de son histoire, Learjet d’abord, puis Bombardier ensuite, auront produit 14 types différents en série. En 2022,  Learjet sont encore en service sur les plus de  à Wichita en près de 60 ans.

Production 
 Learjet 23, 1962–1966 : premier Learjet, turboréacteurs GE CJ-610 
 Learjet 24, 1966–1977 : Learjet 23 à masse maximale augmentée
 Learjet 25, 1966–1982 : Learjet 24 allongé
 Learjet 28/29, 1977–1982 : Learjet 25 avec de nouvelles ailes
 Learjet 31, 1987–2003 : fuselage et moteurs des Learjet 35/36 et ailes des Learjet 28/29
 Learjet 35/36, 1973–1994 : Learjet 25 avec turboréacteurs TFE731
 Learjet 40, 2002–2013, Learjet 45 raccourci
 Learjet 45, 1995-2013, nouvelle conception, turboréacteurs TFE731
 Learjet 55, 1981–1990 : ailes des Learjet 28/29 , fuselage élargi, turboréacteurs TFE731 
 Learjet 60, 1991–2014 : Learjet 55 allongé, turboréacteurs PW300
 Learjet 70, 2013-2011
 Learjet 75, 2013-2022.

Références

Liens externes 
 Présentations des avions d'affaires de Bombardier www.businessaircraft.bombardier.com/fr/avions

Constructeur aéronautique américain disparu
Aéronef Learjet
Record d'altitude
Bombardier Aéronautique
Entreprise fondée en 1962
Entreprise disparue en 2022